Pakhórasz Nobadia királyság fővárosa és a püspökség székhelye is volt. A pakhóraszi katedrális feltárása során 29 püspök nevét sikerült azonosítani

Források 
 

Egyházi vezetők listái
Núbia